Ridderstad steht für:
 Ridderstad (Adelsgeschlecht), schwedisches Adelsgeschlecht

Ridderstad ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Ridderstad (1848–1933), schwedischer Offizier und Lokalhistoriker 
 Carl Fredrik Ridderstad (1807–1886) schwedischer Journalist, Schriftsteller und Politiker
 Eskil Ridderstad (1881–1962), schwedischer Journalist
 Gunnar Ridderstad (* 1941), schwedischer Journalist
 Sture Ridderstad (1911–1989), schwedischer Schauspieler